Шти́глиц может означать:
 Шти́глиц ( — щегол) — немецкая и немецко-еврейская фамилия.
 Шти́глиц () — немецкая фамилия.

Также известна американизированная форма данных фамилий — Сти́глиц.

Известные носители 
Штиглицы — баронский род.

 Стиглиц, Альфред (1864—1946) — американский фотограф.
 Стиглиц, Джозеф Юджин (род. 1943) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике.
 Штиглиц, Авиталь — израильская общественная деятельница, жена Натана Щаранского.
 
 Штиглиц, Генрих (1801—1849) — немецкий поэт.
 Штиглиц, Людвиг Иванович (1779—1843) — российский банкир.
 Штиглиц, Елена Олеговна — руководитель некоммерческой организации Фонд «Наследие барона Штиглица».
 Штиглиц, Маргарита Сергеевна (род. 1945) — исследователь промышленной архитектуры, доктор архитектуры, профессор, член-корр. РААСН, профессор кафедры искусствоведения и культорологии СПбХПА им. А. Л. Штиглица.
 Штиглиц, Павел (1892—?) — российский легкоатлет.
 Штиглиц, Роберт (род. 1981) — немецкий боксёр-профессионал российского происхождения.
 Штиглиц, Франце (1919—1993) — словенский режиссёр, сценарист и монтажёр.

См. также 
 Штеглиц — район в Берлине, Германия.